Il doppio  dell'Ethias Trophy 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Michal Mertiňák e Lovro Zovko erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Denis Istomin e Evgenij Korolëv hanno battuto in finale 6–7(4), 7–6(4), [11–9] Alejandro Falla e Tejmuraz Gabašvili.

Teste di serie 

 Colin Fleming /  Ken Skupski (quarti di finale)
 Leoš Friedl /  David Škoch (quarti di finale)

 Carsten Ball /  Frank Moser (semifinali) 
 Philipp Marx /  Igor Zelenay (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Ethias Trophy 2009